Hardcore (vysl. [hárdkór] angl., tvrdé jádro) může znamenat:

 Hardcore – známý také jako hardcore punk je druh punkrockové hudby
 Hardcore techno – druh elektronické hudby
 Hardcore (pornografie) – "tvrdé" porno